In memoriam (tekst) - een bespiegelende tekst in gedrukte of gesproken vorm

Muziek
 In memoriam (Aho) - een compositie van Kalevi Aho uit 1980
 In memoriam (Bax) - een compositie van Arnold Bax uit ca. 1917
 In memoriam (1916) - een compositie van Arnold Bax uit 1916 ter nagedachtenis aan Patrick Pearse
 In Memoriam (Sibelius) - een compositie van Jean Sibelius uit 1910
 In memoriam (Moore) - een symphonisch gedicht van Douglas Moore uit 1943
 In Memoriam (Modern Jazz Quartet) - een album uit 1973
 In Memoriam (Small Faces) - een album van Small Faces uit 1969

Overige
 In memoriam (naslagwerk) - een naslagwerk van Hans Bloemendal uit 1995
 In Memoriam (film) - een Spaanse film uit 1977
 In Memoriam A.H.H. - een gedicht uit 1850 van Alfred, Lord Tennyson, ook bekend als In Memoriam
 In Memoriam (videospel) - een videospel uit 2003

Zie ook
 In memoriam Johan Svendsen - een verloren gegane compositie van Johan Halvorsen
 In Memoriam Dennis Brain - een onvoltooide compositie van Benjamin Britten
 Dionisio: In memoriam - een compositie van Leonardo Balada
 In Memoriam Halfdan Kjerulf - een compositie van Otto Winter-Hjelm